Royal Wavre Limal is een Belgische voetbalclub uit Limal. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 79 en heeft zwart en wit als kleuren. Net als Royal Wavre Sports speelde de club in haar bestaan anderhalf decennium in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club werd rond de Eerste Wereldoorlog opgericht in Waver als Wavre Sports. Men ging in de regionale en provinciale reeksen spelen, waar men de volgende halve eeuw bleef spelen. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men nummer 79 toegekend.

In 1962 bereikte Royal Wavre Sports voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen of Vierde Klasse. Na een seizoen in de middenmoot werd Waver er in zijn tweede seizoen al reekswinnaar. De club stootte zo in 1964 door naar Derde Klasse. Daar wist men zich de volgende paar seizoenen te handhaven, tot men in 1967 voorlaatste eindigde. Na drie jaar in Derde zakte men zo weer naar Vierde Klasse. Ook daar had de club het nu moeilijk en men eindigde ook in Vierde meteen op een degradatieplaats. Wavre Sports zakte zo in 1968 verder weg naar Eerste Provinciale na zes jaar nationaal voetbal.

Het verblijf in de provinciale reeksen was van korte duur, want in 1969 promoveerde Wavre Sports alweer terug naar Vierde Klasse. De prestaties van de club waren weer in stijgende lijn en men werd er het eerste seizoen na de promotie al meteen tweede. Waver bleef het goed doen en nog een jaar later werd de club weer reekswinnaar in Vierde Klasse. Zo stootte de club in 1971 nog eens verder naar Derde Klasse. Wavre Sports eindigde echter in dit eerste seizoen allerlaatste en zakte zo al in 1972 terug naar Vierde.

Na enkele jaren in de middenmoot haalde de club in 1976 voor de derde maal in anderhalf decennium een titel in Vierde Klasse en voor de derde maal promoveerde Waver naar Derde Klasse. Het verblijf daar duurde ditmaal twee seizoenen. Een laatste plaats in 1978 betekende opnieuw degradatie naar Vierde Klasse. Daar ging het verder bergaf. Het seizoen na de degradatie werd Wavre Sports ook in Vierde Klasse allerlaatste en zo zakte de club in 1979 weer naar de provinciale reeksen na tien jaar onafgebroken nationaal voetbal.

Ditmaal zou Wavre Sports niet meer terugkeren in de nationale reeksen. In 1988 wijzigde het voetballandschap in Waver. In 1988 verhuisde de Brusselse club Racing Jet de Bruxelles, na vroegere fusies ontstaan uit Racing Club de Jette, naar Waver en speelde er voortaan verder als Racing Jet Wavre. Wavre Sports ging samen met Royale Union Limaloise en ging in Limal spelen als Royal Wavre Limal. Het stamnummer 79 leeft nu verder in deze club uit Limal.

RW Limal bleef de volgende decennia in de Brabantse provinciale reeksen spelen. De andere Waverse club, Racing Jet Wavre, zou met zijn logo en clubkleuren terugverwijzen naar het vroegere Wavre Sports FC.

Resultaten

Externe links 
 http://rw-limal.wifeo.com

Wavre Limal
Sport in Waver
Sportvereniging in Waals-Brabant